Flender steht für:
 Flender (Getriebehersteller), ein Getriebeproduzent in Bocholt 
 Flender-Werke, eine Werft in Lübeck-Kücknitz

 Flender (Familienname), ein Familienname, Namensträger siehe dort
 Flender (Unternehmerfamilie), ein Familienname, Namensträger siehe dort